John Burton (1936), motociclista anglès
 John Burton (diplomàtic) (1915-2010), diplomàtic australià
 John Burton (polític canadenc) (1927), polític canadenc